Zjazd kobiet na 33. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 18 lutego 1996 roku, na trasie Veleta. Tytułu sprzed trzech lat nie obroniła Kanadyjka Kate Pace, która tym razem zajęła czwarte miejsce. Nową mistrzynią świata została Picabo Street z USA, drugie miejsce zajęła Niemka Katja Seizinger, a brązowy medal zdobyła kolejna reprezentantka USA - Hilary Lindh.

W zawodach wystartowało 40 zawodniczek, z których 38 ukończyło rywalizację.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1996